Сан Педро Нуево има више значења:

 Сан Педро Нуево (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Педро Нуево (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Педро Нуево (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику